Hestia kan syfta på: 

 Hestia – en gudinna i grekisk mytologi
 Hestia (växter) – ett släkte växter
 46 Hestia – en asteroid